«Діти сонця» — український радянський фільм-спектакль 1956 року.
 «Діти сонця» — радянський художній телефільм 1985 року.
 «Діти сонця» — російські немовля